Příjmení Horton nosí více významných osobností:

 Aaron Horton – americký hudebník
 Africanus Horton (1835–1883) – vědec, voják, a spisovatel ze Sierra Leone
 Benjamin Jason Horton (1873–1963) – portorický politik
 Brian Horton (1949) – anglický fotbalista a manažer
 Claude Wendell Horton, Jr. (1942) – americký fyzik
 Claude Wendell Horton, Sr. (1915–2001) – americký fyzik
 Christiana Horton – anglická herečka
 Edward Everett Horton (1886–1970) – americký herec
 Ed Horton (1967) – americký basketbalista
 Frank Horton (1919–2004) – americký politik
 Frank O. Horton (1882–1948) – americký politik z Wyomingu
 George Horton (1859–1942) – americký diplomat
 George Moses Horton – afroamerický básník
 Hamilton C. Horton, Jr. (1931–2006) – americký politik ze Severní Karolíny
 Henry Hollis Horton (1866–1934) – americký politik a guvernér z Tennessee
 Jerry Horton (1975) – americký hudebník
 Johnny Horton (1925–1960) – americký countryový zpěvák
 Jonathan Horton (1985) – americký gymnasta
 Lester Horton (1906–1953)- americký tanečník
 Lesley Horton – britský spisovatel
 Mark Horton (1956) – britský námořní archeolog
 Mary Ann Horton (1955) – americký počítačový vědec
 Max Horton (1883–1951) – britský admirál
 Mildred McAffee Horton (1900–1994) – americká akademička a námořní důstojnice
 Nathan Horton (1985) – kanadský hokejista
 Peter Horton (1953) – americký herec
 Robert E. Horton (1875–1945) – americký hydrolog
 Robert Horton (1924) – americký televizní herec
 Robert John Wilmot-Horton (1784–1841) – britský politik
 Samuel Dana Horton (1844–1895) – americký spisovatel
 Scott Horton – americký právník
 Shirley Horton (1953) – americká politička
 Stanley M. Horton – americký teolog
 Tim Horton (1930–1974) – americký hokejista
 Tommy Horton (1941) – anglický golfista
 Tony Horton (1944) – americký baseballista
 Big Walter Horton (1918–1981) – americký hudebník-harmonikář
 Willie Horton (1942) – americký basketbalista
 Veronica Horton (2000) -top modelka

Externí odkazy